Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kent Kinnear che ha battuto in finale Luis Herrera 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Pablo Arraya (secondo turno)
 Leonardo Lavalle (secondo turno)
 Luis Herrera (finale)
 Oliver Fernández (quarti di finale)

 John Stimpson (primo turno)
 Brian Joelson (primo turno)
 Daniel Nestor (secondo turno)
 T. J. Middleton (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 1991